Dongzi () bezeichnet:

 Dong Wuxin, Atheist in der Zeit der Streitenden Reiche
 Dongzi (Schrift) von Dong Wuxin